Línea 139 puede referirse a:

 Línea 139 de colectivos de Rosario.
 Línea 139 de autobuses de Madrid.